El Centro de Estudios y Documentación Contemporánea (CEDOC) es una entidad creada por la Universidad de las Islas Baleares y "SA NOSTRA", en el año 2000. Se encarga de organizar actividades formativas y académicas relacionadas con la sociedad actual. Además dispone de un servicio de documentación y una base de datos sobre la sociedad contemporánea de las Islas Baleares. 

Con este fin se ha puesto en funcionamiento el proyecto de catalogación y digitalización de documentación no publicada o no difundida comercialmente, producida por entidades e instituciones de carácter no oficial. Además el CEDOC elabora un Catálogo de Artículos de Opinión aparecidos en la prensa de las Islas Baleares y que destacan por las aportaciones al debate cultural, social, económico y político, así com una  Base de Datos de Actividades Culturales que quedan recogidos en la página web del CEDOC.

Todas las actividades son llevadas a cabo por tres becarios bajo la dirección del catedrático de Historia contemporánea de la UIB, Sebastià Serra Busquets

Actividades formativas 

Entre las actividades formativas organizadas por el CEDOC destacan: 

 Los Estados Unidos de América: historia y tiempo presente (2007)
 El África subsahariana se mueve (2007)
 Simposio de Partidos Políticos, Organizaciones Patronales y Sindicales en el siglo XX y perspectivas del siglo XXI (2006)
 Asia: pasado, presente y futuro (2006)
 Deporte y sociedad desde una perspectiva histórica (2006)
 África y africanismo en el tiempo presente (2005)
 Los retos de los medios de comunicación en el mundo actual (2005)
 WORKSHOP ESTUDIOS CULTURALES MEDITERRÁNEOS: El futuro de los estudios de master en el área mediterránea: bases para la cooperación (2004)
 La inmigración en las Islas Baleares: historia reciente y perspectivas (2002)
 Sociedad, Cultura y Política en la mediterránea occidental: estabilidad y cambios (2002)
 V Congreso de Historiadores de la Comunicación. La comunicación Audiovisual en la Historia (2001)

Cada año organiza una muestra de publicaciones periódicas relacionadas con las Islas Baleares. así durante los últimos años se han presentado las siguientes:
 Muestra de las publicaciones periódicas de Palma 
 Muestra de las publicaciones de la Part Forana de Mallorca 
 Las publicaciones de los Ayuntamientos y de los Consejos de la época contemporánea de las Islas Baleares 
 Muestra de Publicaciones de Historia contemporánea de las Islas Baleares desde 1998 hasta la actualidad 

A la vez el CEDOC participa en otras actividades educativas como la Feria de la Ciencia

Enlaces de Interés 

Página oficial del Centro de Estudios y Documentación Contemporánea (CEDOC) En Catalán.

Cultura de las Islas Baleares
Organizaciones de las Islas Baleares